Banco hace referencia a varios artículos:

Asiento y estructura
 Banco (mueble), mueble largo, de estructura sencilla, en el que pueden sentarse varias personas a la vez.
Banco azul, conjunto de escaños o bancada que en la tradición parlamentaria española suele reservarse al Gobierno
 Banco (entrenamiento con pesas), estructura destinada al levantamiento de pesas.

Organizaciones de almacenamiento y distribución
Banco de alimentos, entidad que recoge alimentos para la población necesitada.
Banco de ideas, sitio web donde la gente puede intercambiar comentarios, compartir, o discutir nuevas ideas.
Banco de leche, organización o institución dedicada a recolectar, almacenar, conservar o suministrar leche materna.
Banco de tiempo, sistema de intercambio de servicios por tiempo.
Banco de Tierras, organismo institucional encargado de redistribuir terrenos agrícolas. 
Banco del Libro, organización sin ánimo de lucro para la promoción de la literatura infantil.

Medicina y veterinaria 
 Banco de sangre, organización dedicada a recolectar, almacenar y suministrar sangre humana.
 Banco de semen, dependencia destinada a la preservación de semen.
 Banco de sangre de cordón umbilical, centro de almacenaje de células madre provenientes del cordón umbilical.

Conceptos geográficos
Banco (geografía),tierra junto a un cuerpo de agua.
Banco de arena, acumulación de arena, grava o guijarros a lo largo del litoral o en el lecho de un río.
Banco de Géiser, es un arrecife, en su mayoría sumergido, localizado en el sector noreste del Canal de Mozambique.

Lugares
Banco (Malí), localidad y comuna del círculo de Dioila, región de Kulikoró, Mali.
Banco de Galicia (monte), monte submarino en el océano Atlántico, al oeste de la costa gallega. 
Banco Inglés, accidente geográfico de Uruguay.
Banco Pactolus, isla fantasma situada al sudoeste de la Tierra del Fuego.
Banco Protector, volcán submarino al noroeste de la isla Zavodovski. 
Banco Quitasueño, territorio del mar Caribe.
Banco San Miguel, lugar o paraje de Asunción (Capital del Paraguay). 
Gran Banco de Terranova, banco de pesca de la plataforma continental norteamericana en el océano Atlántico

Arrecifes
Banco Alicia, arrecife completamente sumergido, localizado 31 km noreste del Cayo Este del Banco Serranilla.
Banco de Pedro, banco de arena y coral al suroeste de Jamaica.
Banco Chinchorro, barrera de arrecifes de coral que forma parte de la reserva de arrecifes de México.
Banco Rosalinda, atolón que tiene su extremo sur a 269 km al este-noreste del cabo Gracias a Dios.

Finanzas 
Banco, institución financiera. 
Banco de desarrollo, entidad que financia proyectos para promover el desarrollo económico. 
Banca de inversión, organización especializada en obtenerel dinero o los instrumentos para realizar determinada inversión.
Banco malo, entidad financiera que ayuda a limpiar los activos tóxicos. 
Banco comunal, organización sin ánimo de lucro otorgue préstamos a un grupo de personas. 
Banco zombi, institución financiera con un valor económico neto menor que cero.
:Categoría:Bancos, directorio de artículos sobre bancos.

Informática
Banco de pruebas, plataforma para experimentación de proyectos de gran desarrollo
Banco de filtros híbrido, array formado por más de un filtro electrónico.

Además
 El Banco (centro clandestino de detención), en la actual Brigada Femenina XIV de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Banco de trabajo, en determinados oficios, mesa donde se trabaja.
Banco de Previsión Social, instituto de seguridad social estatal de Perú.
Banco de Gaia, nombre artístico del músico y productor Toby Marks.
Cardumen o Banco, conjunto de peces.
 Banco o predela, en arquitectura, parte inferior de un retablo.

Enlaces externos 

ca:Banc